Pikkuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikkuluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Pikkuluoto (ö i Norra Savolax), 
 Pikkuluoto (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Pikkuluoto (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar